Pleso steht für

Pleso (Zagreb), einen Vorort von Zagreb in Kroatien
die zusätzliche Bezeichnung des internationalen Flughafens Zagreb in Kroatien
Štrbské Pleso, einen Kurort in der Slowakei